Мухамед Бадамоси (; 27. децембар 1998) гамбијски је фудбалер који тренутно наступа за Чукарички, на позајмици из Котрајка.

Каријера 
После почетака у родној Гамбији, Бадамоси је своју каријеру наставио у суседном Сенегалу. Затим је три године био члан ФУС Рабата из Марока. У октобру 2020. године потписао је четворогодишњи уговор са Котрајком. Одатле је две године касније стигао на позајмицу у Чукарички. Договорена је позајмица за сезону 2022/23, уз опцију откупа по њеном завршетку.

Репрезентација 
Бадамоси је у септембру 2015. уврштен међу 35 играча на проширеном списку репрезентације Гамбије у узрасту до 20 година старости. Први позив у сениорски састав репрезентације упућен му је у новембру 2017. за пријатељски сусрет са Мароком. Учествовао је на Афричком купу нација 2021, а први погодак је постигао је исте године на пријатељској утакмици са саставом Нигера.

Статистика

Клупска

Репрезентативна

Голови за репрезентацију

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1998.
Гамбијски фудбалери
Нападачи у фудбалу
Фудбалери Котрајка
Фудбалери Чукаричког
Фудбалери Прве лиге Белгије
Фудбалери Суперлиге Србије
Гамбијски фудбалски репрезентативци